Roschanski ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Apollinarijewitsch Roschanski (1882–1936), sowjetischer Physiker und Hochschullehrer 
 Ilse Roschanski (1925–2015), deutsche Politikerin